Rumänien steht für:

 Fürstentum Rumänien, ein ehemaliges Fürstentum in Südosteuropa
 Königreich Rumänien, ein ehemaliges Königreich in Südosteuropa
 Rumänien, ein Staat in Südosteuropa

Rumänien ist der Familienname folgender Personen:

 Margarita von Rumänien (* 1949), rumänisch-schweizerische Geschäftsführerin

Siehe auch: